HMS Pelikanen kan syfta på:

HMS Pelikanen (1620) – ett 1600-talsskepp i svenska flottan
HMS Pelikanen (1713) – en galär i svenska flottan som togs i tjänst 1713
HMS Pelikanen (A247) – ett torped- och robotbärgningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1963